Бейтс () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бейтс, Алан (1934—2003) — британский актёр театра и телевидения.
 Бейтс, Анна Хейнинг (1846—1888) — жительница Британской Канады, известная благодаря высокому росту.
 Бейтс, Барбара (1925—1969) — американская актриса.
 Бейтс, Гарри (1900—1981) — американский редактор и писатель.
 Бейтс, Генри Уолтер (1825—1892) — английский естествоиспытатель и путешественник.
 Бейтс, Глэдис Эджерли (1896—2003) — американский скульптор.
 Бейтс, Дейзи (род. 1974) — английская актриса.
 Бейтс, Джесси (род. 1997) — игрок в американский футбол.
 Бейтс, Джинн (1918—2007) — американская актриса.
 Бейтс, Дэвид (род. 1996) — шотландский футболист.
 Бейтс, Дэйзи (1914—1999) — борец за права чернокожих в США.
 Бейтс, Кэти (род. 1948) — американская актриса.
 Бейтс, Кэтрин Ли (1859—1929) — американская поэтесса.
 
 Бейтс, Октавия Уильямс (1846—1911) — американский общественный деятель, писательница.
 Бейтс, Пэдди Рой (1921—2012) — британский гражданин, создатель виртуального государства Силенд.
 Бейтс, Роберт Уильям (1948—1997) — ольстерский лоялист, член Ольстерских добровольческих сил и член банды «».
 Бейтс, Сара (1792—1881) — американская художница.
 Бейтс, Тайлер (род. 1965) — американский музыкальный продюсер и композитор.
 Бейтс, Уильям Горацио (1860—1931) — американский врач-офтальмолог.
 Бейтс, Флоренс (урождённая Флоренс Рейб; 1888—1954) — американская актриса.
 Бейтс, Шон (род. 1975) — американский хоккеист.
 Бейтс, Эван (род. 1989) — американский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Бейтс, Эдвард (1793—1869) — американский юрист и политик.
 Вымышленные
 Норман Бейтс

Составные фамилии 
 Бейтс Андреу, Генри (род. 2001) — кипрский футболист.

Топоним 
 Бейтс — озеро в Канаде.
 Бейтс — река в Канаде.

См. также 
 Бейтсон

Примечания